Долинська — місто районного значення у Кіровоградській області України.
 Долинська — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Долинська.